Великі Озера — 5 озер у Канаді та США
 Великі Озера — село, Рівненська область, Сарненський район